Треву:

 Треву — небольшой город и коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Треву — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.